Roman Football Club was een Italiaanse voetbalclub uit de hoofdstad Rome en was een van de eerste clubs uit de stad.

Geschiedenis 
De club werd in 1901 opgericht als sportclub Foot-Ball Club Roma. De voetbalafdeling kwam er echter pas in 1903 toen de naam ook gewijzigd werd in Roman FC.

Het bestuur van de club was hetzelfde dat een jaar eerder Lazio Roma opgericht had. In 1912/13 nam de club voor het eerst deel aan het landskampioenschap dat voor het eerst openstond voor clubs uit Zuid-Italië. Roman werd vierde op zes clubs en werd in de eerste fase uitgeschakeld. het volgende seizoen eindigde Roman tweede achter Lazio maar stootte ook nu niet door naar de volgende ronde.

In 1914/15 kon Roman eindelijk groepswinnaar worden en ging samen met Lazio naar de volgende ronde waarin beide teams in een groep geplaatst werden met Pisa Calcio en Lucca FC, hier werd Roman derde en was uitgeschakeld.

Door de Eerste Wereldoorlog lag het voetbal enkele seizoenen stil maar na de hervatting in 1919 was Roman opnieuw van de partij, helaas vielen de resultaten nu tegen en twee jaar op rij werd de club laatste van de provincie Latium (op dat moment was er nog geen uniforme competitie). Na een gedeelde zesde plaats in 1921/22 moest de club het volgende seizoen een kwalificatie spelen tegen Audace Roma om zich te plaatsen voor de competitie. Roman won met 2-1 en plaatste zich maar werd opnieuw laatste. Hierna degradeerde de club naar de tweede klasse en verdween twee seizoenen van het nationale toneel.

Bij de terugkeer moest Roman opnieuw kwalificatie spelen en verloor dit keer van Audace, maar uiteindelijk mocht Roman toch deelnemen aan de competitie waar de voorlaatste plaats behaald werd wat een nieuwe degradatie betekende.

Het volgende seizoen promoveerde de club opnieuw maar fusioneerde nu met Alba Audace Roma en Fortitudo Pro Roma (die zelf ook nog maar een jaar bestonden na een fusie). Zo werd AS Roma gevormd.

Stamboom AS Roma 

Italiaanse voetbalclub
Sportclub in Rome